Канадская дикуша () — птица трибы тетеревиных семейства фазановых, обитающая в Северной Америке. Единственный вид рода Canachites.

Описание 
Канадская дикуша длиной от 38 до 45 см. Размах крыльев составляет от 50 до 60 см. Вес варьирует от 450 до 650 г.

Оперение самца большей частью серо-бурого цвета, грудь чёрного цвета с белыми полосами по сторонам, горло чёрное. У чёрного хвоста каштановые вершины. В период гнездования у самца над глазами набухают красные брови.

Оперение самки коричневого цвета с тёмными и белыми полосами на нижней части тела.

Распространение 
Область распространения охватывает Аляску, большую часть Канады, а также часть Новой Англии, Мичигана, Вашингтона, Орегона и Айдахо. Это полярный и неарктический вид. Канадская дикуша населяет хвойные леса.

Образ жизни 
Канадская дикуша живёт в одиночку или в маленьких семейных группах. Это не робкая птица, которая взлетает только в том случае, если человек приблизится к ней на расстояние от 6 до 45 м. Питание состоит преимущественно из листьев и почек хвойных деревьев. В тёплое время года рацион дополняют также листья, цветки и ягоды, такие как черника и водяника. Молодые птицы питаются также большим количеством насекомых.

Размножение 
В брачный период самец, расправив оперение, машет крыльями, чтобы привлечь внимание самки. Гнездо представляет собой выложенную травой ямку на земле, скрытую под ветками молодой ели. В кладке от 8 до 11 бежевых яиц с коричневыми пятнами. Молодые птицы вылупляются примерно через 3 недели и становятся самостоятельными в возрасте 10 дней.

Примечания

Литература 
 Miklos D. F. Udvardy: National Audubon Society Field Guide to North American Birds — Western Region Alfred A. Knopf, New York, 1977,1994,2006 ISBN 0-679-42851-8
 Richard Sale: A Complete Guide to Arctic Wildlife, Verlag Christopher Helm, London 2006, ISBN 0-7136-7039-8

Монотипические роды птиц
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Северной Америки
Тетеревиные